Mehdi Rajabzadeh (Kazerun, 21 de junho de 1978) é um ex-futebolista profissional iraniano, que atuava como meia-atacante.

Carreira 
Mehdi Rajabzadeh representou a Seleção Iraniana de Futebol na Copa da Ásia de 2007.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Irão
Futebolistas do Emirates Club
Futebolistas do Al-Dhafra Sport & Culture Club
Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2007